Лосевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Лосевское сельское поселение — входит в Павловский район
 Лосевское сельское поселение — входит в Семилукский район

Костромская область
 Лосевское сельское поселение — входит в Солигаличский район

Краснодарский край 
 Лосевское сельское поселение — входит в Кавказский район